Maros heißen folgende geographische Objekte:

 Maros (Regierungsbezirk), Regierungsbezirk der Provinz Sulawesi Selatan, Indonesien 
 Maros (Sulawesi), Stadt in Sulawesi Selatan
 Mureș (Fluss), ein Fluss in Rumänien und Ungarn (ungarischer Name)

Maros ist der Familienname folgender Personen:
 András Maros (* 1971), ungarischer Schriftsteller
 Éva Maros (* 1946), ungarische Harfenistin
 Leo Maros (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Magda Maros (* 1951), ungarische Fechterin
 Miklós Maros (* 1943), ungarischer Komponist
 Nikolina Maroš (* 1997), österreichische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Rudolf Maros (1917–1982), ungarischer Komponist